Черня́нский райо́н — название административных единиц СССР, существовавших в разное время.

Чернянский район — район в составе Белгородской области РСФСР, образованный в 1928 году.
Чернянский район — район в составе Одесской области Украинской ССР, существовавший в 1923—1958 годах.